Drastrup henviser til flere stednavne:
 Drastrup (Ugilt Sogn) – en bebyggelse i Ugilt Sogn, Hjørring Kommune
 Drastrup (Essenbæk Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Essenbæk Sogn, Randers Kommune
 Drastrup (Aalborg) – en bebyggelse i udkanten af Aalborg by og et ejerlav i Frejlev Sogn, Aalborg Kommune

Se også:
 Drastrup Enge – Essenbæk Sogn, Randers Kommune